D1005 (Ain), een departementale weg in het Franse departement Ain
 D1005 (Haute-Savoie), een departementale weg in het Franse departement Haute-Savoie
 D1005 (Jura), een departementale weg in het Franse departement Jura